Toritama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Toritama (ort), Pernambuco, 
 Toritama (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar